Чемпионат Европы по борьбе 1979 года проходил с 16 по 21 апреля в Бухаресте (Румыния).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1979
Апрель 1979 года
Международные спортивные соревнования в Бухаресте
Спорт в Румынии в 1979 году
Борьба
Чемпионаты Европы в Румынии
Международные соревнования по борьбе в Румынии